

Geografia
 Canada
Hazelton –  villaggio della Columbia Britannica
 Stati Uniti d'America
Hazelton – città della Contea di Emmons, Dakota del Nord
Hazelton – città della Contea di Jerome, Idaho
Hazelton – città della Contea di Barber, Kansas
Hazelton – township della Contea di Shiawassee, Michigan
Hazelton – città della Contea di Preston, Virginia Occidentale

Musica
Hazelton – Ep del gruppo Fuel del 1996